Duy Hải (Quảng Nam)
 Duy Hải (Hà Nam)